Al-Nasr Sports Cultural and Social Club (Bahrein) – società calcistica bahrenita
 Al-Nasr Sporting Club (Il Cairo) – società calcistica egiziana
 Al-Nasr Sports Club – società calcistica emiratina
 Al-Nasr Sport Club – società calcistica irachena
 Al-Nasr wal-Salam Sport Club – società calcistica irachena
 Al-Nasr Sporting Club (Kuwait) – società calcistica kuwaitiana
 Al-Nasr Sports Cultural and Social Club (Bengasi) – società calcistica libica
 Al-Nasr Sports Cultural and Social Club (Salalah) – società calcistica omanita
 Al-Nassr Football Club – società calcistica saudita

Pagine correlate
Nasr